

Toponymie 

 Bonrepos, commune française des Hautes-Pyrénées
 Bonrepos-Riquet, commune française de la Haute-Garonne
 Bonrepos-sur-Aussonnelle, commune française de la Haute-Garonne   
 Bonrepos, ancienne commune de Tarn-et-Garonne
 Bonrepós y Mirambell, commune de la province de Valence
 Château de Bonrepos, demeure de Pierre-Paul Riquet

Voir aussi 
 Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos
 François Bonrepos, sculpteur

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France